Беласица може да се отнася за:

 Беласица, планина в България, Гърция и Северна Македония;
 Беласица, планина в Черна гора;
 Беласица, природен парк в българската част на планината Беласица;
 Беласица, хижа в планина Беласица;
 Беласица, български футболен отбор от Петрич;
 Беласица, футболен отбор от Струмица, Република Македония;
 Беласица, село в Област Благоевград, България;
 Беласица, село в Расинския окръг, Република Сърбия;

Вижте също:
 Белащица, село в Област Пловдив, България.